

Géographie 
 Brot-Dessous, localité et ancienne commune suisse du canton de Neuchâtel.
 Brot-Plamboz, commune suisse du canton de Neuchâtel.
 Brot-Dessus, localité de Brot-Plamboz.
 Saut de Brot, chute d’eau dans les gorges de l’Areuse, au-dessous de Brot-Dessous.

Personnalités 
 Alphonse Brot (1807-1895), écrivain français ;
 Paul Brot (1950-), footballeur français ;
 Jean-Jacques Brot (1956-), haut fonctionnaire français ;
 Paul Brot, (1918 - 1994) inventeur français du bateau pneumatique semi-rigide ;

Divers 
 Tour Marcel-Brot ou tour des Coopérateurs, immeuble de bureaux à Nancy, France ;
 Fettes Brot, groupe de hip-hop allemand ;
 Brot und Spiele, festival romain annuel de Trèves, Allemagne ;
 Brot af Sigurðarkviðu ou Fragment du chant de Sigurd, poème héroïque en vieux norrois de l'Edda poétique.

Homonymie de patronyme